

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Stara Sucha – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Nowa Sucha 
 Stara Sucha – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Grębków